Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie Premier, se dispute du 18 au .

Alexandra Dulgheru remporte le simple dames. En finale, elle bat Alona Bondarenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Bethanie Mattek-Sands.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2009 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2009
Varsovie
Sport en Pologne en 2009
Tennis en mai 2009